JAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Atlanta Perimeter Mall (Stati Uniti)
 Jaj – centro abitato del Libano